Maui kan syfta på:

 Maui, ö i Hawaii, USA
 Maui County, administrativt område i Hawaii, USA
 Maui (mytologi), mytologisk gestalt i Oceanien
 Mauis delfin, en sällsynt delfinart